En France plusieurs médiathèques portent le nom d'André Malraux :
 La médiathèque André-Malraux de Béziers ;
 La médiathèque André-Malraux de Lisieux ;
 La médiathèque André-Malraux de Strasbourg. 
 La médiathèque André-Malraux de Tourcoing. 

Bibliothèque en France